Alta församling är en församling i Alta Kontrakt i Nord-Hålogalands stift.

Kyrkor 
Alta kyrka
Elvebakkekyrkan
Kåfjords kyrka
Norrskenskatedralen 
Rafsbotn kapell

Se även 
Alta kontrakt

Referenser  

Alta kommun
Norska kyrkans församlingar